Brigitte Blobel – scrittrice e giornalista freelance tedesca
 Günter Blobel – biologo tedesco naturalizzato statunitense, Premio Nobel per la medicina 1999
 Paul Blobel – militare e criminale di guerra tedesco